Russy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Calvados
Russy (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg
Russy-Bémont, een gemeente in het Franse departement Oise